Back in Black:
 Back in Black — альбом группы AC/DC.
 Back in Black — песня группы AC/DC с одноименного альбома.
 Back in Black — cюжетная арка комиксов Marvel Comics.
 Снова в чёрном () — восьмой эпизод мультсериала «Великий Человек-паук»

См. также